Le Windy City Open féminin 2016 est l'édition 2016 du tournoi de squash Windy City Open qui se déroule à Chicago du  au . Cette édition fait partie des PSA World Series, catégorie la plus prestigieuse et la plus richement dotée. La n° 1 mondiale Raneem El Weleily gagne son  Windy City Open, en battant Nour El Sherbini en finale.

Dotation et points 
En 2016, la dotation est de , dotation identique au tableau masculin. Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Windy City Open
 Windy City Open masculin 2016
 Saison 2015-2016 de la PSA

Liens externes 
 PSA World tour

Féminin 2016
Sport à Chicago en 2016
Sport aux États-Unis en février 2016
Sport aux États-Unis en mars 2016
PSA World Series 2016